Sailach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

 Sailach, Weiler im Stadtteil Obersteinach der Kleinstadt Waldenburg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Sailach-Stausee oder Hochwasserrückhaltebecken Gnadental, Hochwasserrückhaltebecken im Lauf der Bibers bei Sailach und vor Gnadental, Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg